Havant bezeichnet:

 Havant, eine Stadt in England
 Havant (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Havant, einen britischen Verwaltungsbezirk
 HMS Havant (H32), ein britisches Kriegsschiff